Райко — фамилия.

Известные носители 
 Райко, Николай Алексеевич (1794—1854) — российский военный деятель, участник Греческой революции.
 Райко, Олег Михайлович (род. 1945) — советский легкоатлет, тренер.
 Райко, Пелагея (Полина) Андреевна (1928—2004) — украинская художница.
 Райко, Сергей Иванович (род. 1964) — советский и украинский футболист.

См. также 
 Жинзифов, Райко (также известен как Ксенофонт Иванович [Райко] Жинзифов, имя при рождении — Ксенофонт Дзиндзифи; 1839—1877) — болгарский писатель.
 Райков
 Райки